Le Tour d'Espagne est l'une des trois plus importantes courses à étapes et entre dans la catégorie des grand tours. Le premier Tour d'Espagne a eu lieu en 1935. Le classement général est normalement calculé en cumulant le temps de chaque coureur étape après étape. Pendant de longues années, le leader du classement général a porté un maillot amarillo (jaune), semblable à celui du Tour de France, puis ce maillot est devenu de oro (couleur or). Dans un souci de se démarquer davantage du Tour de France et de son maillot jaune, les organisateurs de la Vuelta ont décidé fin 2008 d'abandonner le maillot "de oro" : le choix de la nouvelle couleur du maillot de leader s'est porté sur le rouge, couleur généralement associée à l'Espagne (cf. maillot de l'équipe nationale en football, etc.). Ce maillot est donc rouge depuis le Tour d'Espagne 2010.

Le porteur du maillot de leader à l'issue de la dernière étape remporte le Tour d'Espagne.

Depuis le premier Tour d'Espagne en 1935, il s'est déroulé  étapes, en incluant la  du Tour d'Espagne 2021.
Ainsi 1 510 maillots ont été distribués à 225 coureurs différents (en 1948, Bernardo Ruiz et Julián Berrendero étaient leader ex-aequo).

Records individuels 
Après la 21e étape du Tour d'Espagne 2022.

Légende:

Suivant les éditions, une étape peut être séparée en deux (ou trois) secteurs. Dans ce cas, le changement éventuel de maillot s'effectue en fin de journée, une fois l'étape complétée.

Dans la colonne « année » figurent les éditions au cours desquelles le maillot de leader a été porté, avec les éventuelles éditions remportées mises en caractères gras.

Par exemple : Alex Zülle a passé 48 jours avec le maillot de leader et a remporté la Vuelta à deux reprises. Il a porté ce maillot lors des tours 1993, 1996, 1997 et 2000 et s'est imposé lors des éditions 1996 et 1997.

Par pays 
Depuis 1935, le maillot de leader a été attribué à des coureurs issus de vingt-trois pays différents. Dans ce tableau, la colonne "Maillots" indique le nombre total de maillots de leader qui ont été portés pour les coureurs de chaque pays.

Voir aussi

Articles connexes 

 Statistiques du maillot rose du Tour d'Italie 
 Statistiques du classement général du Tour de France

Maillot